Joe Perry  – giocatore di football americano statunitense (1927-2011)
Joe Perry  – musicista statunitense (1950)
Joe Perry  – giocatore di snooker inglese (1974)